Gino Orlando (1929-2003) — futebolista brasileiro da década de 1950
 Gino & Geno

Desambiguações de antropônimos